Katzheide bezeichnet in Schleswig-Holstein:
 einen Ortsteil von Thaden im Kreis Rendsburg-Eckernförde
 Flurbezeichnung in Goosefeld#Katzheide
 ein Freibad in Kiel-Gaarden-Ost